Aderstedt in Bernburg
Aderstedt in Huy